Albo ist der Name oder Familienname folgender Personen:

 Albo, auch Abbo II., Bischof von Metz
 Albo von Passau (auch Albono; † nach 1177), von 1165 bis 1169 Bischof von Passau

 Francisco Albo, Teilnehmer der Erdumseglung Ferdinand Magellans; Bootsmann und Navigator
 Josef Albo (* um 1380, † um 1444), jüdischer Religionsphilosoph in Spanien

 Spitzname von Anthony Albanese, Premierminister von Australien ab 2022 (Labor Party)

Unternehmen:
 Albo Engineering, ehemaliger britischer Automobilhersteller

Geographische Begriffe:
 Edfu, Stadt in Oberägypten (koptisch Atbo)
 Albo, Ortsteil von Ogliastro in Korsika